Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2005 spelades under perioden 26 mars 2003-27 november 2004.

Förstaklass

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av grupptreor

Playoff

Andraklass

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

2003 i Europa
2004 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 2003
Fotbollsåret 2004